Sidewalks of New York  bezeichnet:
 Sidewalks of New York, deutscher Titel Buster hat nichts zu lachen, US-amerikanische Filmkomödie mit Buster Keaton aus dem Jahr 1931
 Sidewalks of New York, deutscher Titel Seitensprünge in New York, US-amerikanische Filmkomödie von Edward Burns aus dem Jahr 2001
 The Sidewalks of New York, 1894 von James W. Blake (Text) und Charles B. Lawlor (Musik) komponiertes Lied über New York City
 The Sidewalks of New York (Kurzfilme), 1925 und 1929 veröffentlichte Animations-Kurzfilme der Brüder Max und Dave Fleischer